Gonser ist der Familienname folgender Personen:

 Immanuel Gonser (1865–1941), deutscher Theologe, Direktor des Deutschen Vereins gegen den Alkoholismus

 Ulrich Gonser (1922–2007), Physiker